Botànica: 
 Beta (planta), gènere de plantes comestibles
 Finances: 
 Beta (finances), coeficient que mesura el risc d'un valor 
 Lingüística:
 Beta, segona lletra de l'alfabet grec
 Motociclisme: 
 Beta (motocicleta), constructor de motocicletes de trial
 Programari: 
 Beta (programari), fase de prova d'un programari
 Tecnologia:
 Betamax, conegut popularment com a Beta era un sistema de gravació i reproducció de vídeo